Die NB I. Szabó László csoport 2018/19 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Wie im Vorjahr lieferten sich der Titelverteidiger Tungsram Aquaprofit NTSK, DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság und ASE Paks einen Dreikampf um den Titel. Erneut setzte sich Aquaprofit durch und wurde damit zum elften Mal in Folge Meister. Aus der NB I/B. waren der Zalaegerszegi Csuti Antal - Hydrocomp Sport Klub und der Szegeder Verein Maróczy Géza Sportegyesület aufgestiegen. Rein sportlich wären beide Aufsteiger direkt wieder abgestiegen, da aber zur kommenden Saison nur ein Verein sein Aufstiegsrecht wahrnahm und Zalaegerszeg verzichtete, blieben die Szegeder als Tabellenletzter in der Klasse.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2018/19.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 17. und 18. November, 2. Dezember 2018, 27. Januar, 10. und 24. Februar, 31. März sowie 27. und 28. April 2019. Die beiden ersten Runden wurden zentral in Szombathely ausgetragen, die beiden letzten Runden in Budapest, die übrigen Runden dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2018
Schachveranstaltung 2019